A 2018-as PDC-dartsvilágbajnokságot (2018 William Hill World Darts Championship) 2017. december 14 és 2018. január 1 között rendezték meg a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 25. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a PDC rendezett meg, miután 1994-tól különvált a BDO szervezettől.

A világbajnoki címvédő Michael van Gerwen volt, aki az elődöntőben 6-5-re kikapott Rob Crosstól. Cross a döntőben a 16-szoros világbajnok Phil Taylor ellen nyert 7–2-re, így rögtön első nekifutásra megnyerte a világbajnokságot. Taylornak ez volt a 29. és egyben utolsó részvétele a világbajnokságon, ami után visszavonult a profi dartstól.

Jamie Lewis volt az első játékos, aki a selejtező körből indulva tudott eljutnia a vb elődöntőjébe, ahol 6-1-re kapott ki Taylortól.

Résztvevők

Order of Merit világranglista

Pro Tour ranglista
  Richard North
  Vincent van der Voort
  Christian Kist
  Ronny Huybrechts
  Jermaine Wattimena
  Steve West
  Zoran Lerchbacher
 
  Jan Dekker
  Keegan Brown
  James Richardson
  Peter Jacques
  Martin Schindler
  Chris Dobey
  Steve Lennon
  Kevin Painter

PDPA kvalifikációs torna

Első körös résztvevők
  Ted Evetts
Selejtezős résztvevők
  Brendan Dolan
  Jamie Lewis

Nemzetközi kvalifikáción kijutottak listája
Első körös résztvevők
  Toni Alcinas
  Marko Kantele
  William O’Connor
  Devon Petersen
  Diogo Portela
  Krzysztof Ratajski
  Kim Viljanen

Selejtezős résztvevők
  Aszada Szeigo
  Willard Bruguier
  Cody Harris
  Luke Humphries
  Kai Fan Leung
  Paul Lim
  Alan Ljubić
  Gordon Mathers
  Kevin Münch
  Kenny Neyens
 
  Bernie Smith
  Jeff Smith
  Xiaochen Zong

Díjazás
A torna teljes díjazása £1 800 000 volt. A győztes pénzdíját £350 000-ről £400 000-ra emelték az előző világbajnoksághoz képest.

Selejtező
A sorsolást 2017. november 26-án tartották.

Ágrajz
A ágrajz sorsolását 2017. november 27-én tartották.

Döntő

Statisztika

Résztvevők országonként

Legjobb átlagok

Jegyzetek 

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság
dartsvilágbajnokság